El topónimo Lake Forest puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Lake Forest, una ciudad en el estado de California;
 Lake Forest, un área no incorporada y antiguo lugar designado por el censo en el estado de Florida;
 Lake Forest, una ciudad en el estado de Illinois;
 Lake Forest, una ciudad en el estado de Minnesota;
 Lake Forest, un municipio en el estado de Pensilvania;
 Fawn Lake Forest, un lugar designado por el censo en el estado anterior;
 Lake Forest Park, una ciudad en el estado de Washington.